Сезон «Динамо» (Київ) 2022—2023 — 32-й сезон київського «Динамо» у чемпіонатах України.

Склад команди 
Станом на 1 березня 2023 року

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Зимове трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Підсумки за туром

Матчі

Ліга чемпіонів

Кваліфікаційний раунд

Ліга Європи

Груповий етап

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

Станом на: 18 березня 2022 року

Бомбардири 

Станом на: 18 березня 2022 року

Сухі матчі 

Станом на: 18 березня 2022 року

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 18 березня 2022 року

Примітки 

Динамо Київ
Сезони «Динамо» (Київ)